Онянов — фамилия; имеет женскую форму Онянова.
 Онянов, Леонид Васильевич (1898—1966) — советский разведчик, генерал-лейтенант.
 Онянов, Никита Алексеевич (1910—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

 Онянова, Лидия Андреевна (1923—1978) — женщина-снайпер Великой Отечественной войны.